Huillard bezeichnet folgende geographischen Objekte:
 Huillard, Fluss in Frankreich, Département Loiret

Huillard ist der Familienname folgender Personen:
 Jean Louis Alphonse Huillard-Bréholles (1817–1871), französischer Historiker
 Xavier Huillard (* 1954), französischer Manager